<p align="justify">Miss Amapá BE Emotion 2018 foi a 52ª edição do tradicional concurso de beleza feminino de Miss Amapá BE Emotion, válido para a disputa de Miss Brasil BE Emotion 2018, único caminho para o Miss Universo. A cerimônia teve seu ápice no dia 16 de abril. A grande vencedora, destoante de outras quatro candidatas, foi a representante de Santana, Williene Lima, coroada por sua antecessora, Jéssica Pachêco, Miss Amapá BE Emotion 2017. Posteriormente, devido à uma polêmica envolvendo um ritmo cultural do Estado, Williene renunciou, dando o título à segunda colocada, Emilay Muniz Campos de Mazagão.

Resultado

Colocações

A miss, o marabaixo e a truculência

Renúncia 
<p align="justify">Williene Lima, durante uma entrevista à Miss Brasil BE Emotion 2017, Monalysa Alcântara, no programa "Fala Miss" no canal oficial do concurso no You Tube, errou ao falar sobre o surgimento da cultura do marabaixo e gerou polêmica das redes sociais. Na quarta-feira, dia 9 de Maio, a miss resolveu renunciar ao título. No perfil pessoal, a ex-candidata justificou a saída por motivos pessoais e de saúde: "Irei passar por procedimento cirúrgico oftalmológico".

O Vídeo 
<p align="justify">Na gravação foram feitas perguntas sobre a vida pessoal da candidata e a cultura do estado que ela representa. O vídeo foi publicado na internet no dia 3 de maio.

<p align="justify">Nas redes sociais, o vídeo foi replicado por diversos internautas amapaenses e dividiu opiniões. Teve gente que reclamou: “Ignorância é ela não saber a origem e ir falar besteira. Passou vergonha”. Mas também teve internauta que defendeu: “Duvido que todos os amapaenses saibam da história do marabaixo, mas estão aí criticando a menina, quanta hipocrisia!”.

Resposta da organização 
A coordenação do concurso Miss Amapá foi a público esclarecer os reais motivos que levaram Williene Lima a renunciar sua faixa.

<p align="right">Enyellen Sales, coordenadora do Miss Amapá.

Candidatas 
Disputaram o título este ano:

 Laranjal do Jari - Rayla Silva

 Macapá - Jéssica Almeida

 Mazagão - Emilay Campos

 Oiapoque - Talita Albuquerque

 Santana - Williene Lima

Ligações externas 
 Sites
 Site do Miss Brasil (Band)

 Site do Miss Brasil BE Emotion

 Site do Miss Universe 

 Plataformas digitais
 Miss Amapá BE Emotion no Facebook

 Miss Amapá BE Emotion no Instagram

Concursos de beleza de 2018 no Brasil